Джозеф С. Нельсон (, 12 апреля 1937 — 9 августа 2011) — канадский , специализировавшийся в основном на изучении рыб.

Биография 
В 1960 году Джозеф С. Нельсон получил степень бакалавра наук в университете Британской Колумбии, в 1962 году — степень магистра наук в университете Альберты и в 1965 году в университете Британской Колумбии после защиты своей диссертации на тему «Hybridization and isolating mechanisms in Catostomus commersonii and Catostomus macrocheilus (Pisces: Catostomidae)» он получил степень доктора философии (PhD). Джозеф С. Нельсон преподавал в университете Альберты, став там 1 июля 2002 года эмеритом. В свободное время он занимался карате, в котором получил чёрный пояс.

Основной областью его исследований были систематика и классификация рыб, пересмотр таксономии Trachinoidei и Psychrolutidae, таксономия колюшковых Culaea и Pungitius, а также биогеография рыб Альберты.

Нельсон был отмечен в 2000 году Американским обществом рыболовства, в 2002 году он был удостоен награды имени Роберта Х. Гиббса за выдающийся вклад в развитие ихтиологии. В 2006 году награждён . Был избран президентом Американского общества ихтиологов и герпетологов.

Джозеф С. Нельсон является автором фундаментального труда «Рыбы мировой фауны» (Fishes of the World), издававшегося в 1976, 1984, 1994, 2006 и 2016 годах.

Наследие 
Виды, описанные Джозефом С. Нельсоном:
 Bembrops morelandi Nelson, 1978
 Limnichthys polyactis Nelson, 1978
 Hemerocoetes artus Nelson, 1979
 Hemerocoetes morelandi Nelson, 1979
 Psychrolutes sio Nelson, 1980
 Pteropsaron heemstrai Nelson, 1982
 Osopsaron natalensis Nelson, 1982
 Ebinania macquariensis Nelson, 1982
 Ebinania malacocephala Nelson, 1985
 Creedia alleni Nelson, 1983
 Creedia partimsquamigera Nelson, 1983
 Crystallodytes pauciradiatus Nelson & Randall, 1985
 Cottunculus nudus Nelson, 1989
 Psychrolutes microporos Nelson, 1995
 Ambophthalmos eurystigmatephoros Jackson & Nelson, 1999
 Neophrynichthys heterospilos Jackson & Nelson, 2000
 Ebinania australiae Jackson & Nelson, 2006

Виды, названные в честь Джозефа С. Нельсона:
 Barilius nelsoni Barman, 1988
 Bembrops nelsoni Thompson & Suttkus, 2002
 Granulacanthus joenelsoni Hanke, Wilson, & Lindoe, 2001
 Myopsaron nelsoni Shibukawa, 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль Джозефа С. Нельсона

Ихтиологи Канады
Ихтиологи по алфавиту